Tegenlicht is een informatief televisieprogramma van de VPRO. Door de VPRO wordt het programma bestempeld als documentaire op het vlak van politiek, economie, sociologie en wetenschap. Het programma stelt zich ten doel inzicht in de werking van de samenleving te verschaffen. De eerste uitzending was op 8 september 2002 op Nederland 3. Sinds januari 2014 wordt het programma niet langer op maandagavond uitgezonden, maar op zondagavond op NPO 2 (het vroegere Nederland 2).

De eerste aflevering van de bijbehorende, gelijknamige podcast is uitgebracht op 10 november 2017. Elke twee weken verschijnt er een aflevering.

Waardering
Het programma ontving een aantal prijzen en nominaties voor prijzen.
 2003 - eervolle vermelding bij de Zilveren Nipkowschijf
 2003 - Europrix Award voor Tegenlicht-websites en televisieontwerp
 Voor het seizoen 2004-2005 won Tegenlicht de Zilveren Nipkowschijf voor het beste televisieprogramma.
 2007 - Zilveren Prichettprijs voor de website van Tegenlicht

Afleveringen
In de onderstaande tabel staan de afleveringen van Tegenlicht, die op televisie zijn uitgezonden. (bron: VPRO Tegenlicht website. De VPRO Tegenlicht website bevat fouten, waardoor onderstaande lijst niet compleet is.)

Seizoen 1 - 2002-03

seizoen 2 – 2003-04

seizoen 3 – 2004-05

seizoen 4 – 2005-06

seizoen 5 – 2006-07

seizoen 6 – 2007-08

seizoen 7 – 2008-09

seizoen 8 – 2009-10

seizoen 9 – 2010-11

seizoen 10 – 2011-12

seizoen 11 – 2012-13

seizoen 12 – 2013-14

seizoen 13 – 2014-15

seizoen 14 – 2015-16

seizoen 15 – 2016-17

seizoen 16 – 2017-18

seizoen 17 – 2018-19

seizoen 18 – 2019-20

seizoen 19 – 2020-21

Externe link
 Officiële website

Documentaireprogramma op televisie
Programma van de VPRO
Wetenschappelijk televisieprogramma
Geschiedenisprogramma